Йовичич — фамилия:

 Йовичич, Бранко (род. 1993) — сербскийй футболист, полузащитник клуба «Амкар» и молодёжной сборной Сербии.
 Йовичич, Зоран (род. 1975) — словенский гандболист, игравший на позиции левого полусреднего.
 Йовичич, Марко (род. 1995) — сербский футболист, вратарь.
 Йовичич, Олга (1920—1942) — югославская студентка, партизанка Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

См. также 
 Йович